Dahalo désigne notamment : 

 Le dahalo ou sanye, une langue couchitiques méridionales parlée au Kenya.
 Le dahalo un sous-groupe ethnique composé principalement d'Antandroy et de Bara occupant la partie sud de Madagascar, devenu marginaux et voleur de bétail.